Вехно — деревня в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области.
 Вехно — озеро в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области.